Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2012 de l'US Open de tennis.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Rafael Nadal déclare forfait en raison d'une tendinite aux genoux, il a été remplacé par l'Américain Rajeev Ram.
 Gaël Monfils déclare forfait, toujours pas remis de sa blessure au genou droit, il a été remplacé par l'Allemand Benjamin Becker.
 Florent Serra profite du forfait de l'Argentin David Nalbandian (douleurs au niveau des côtes) pour rentrer dans le grand tableau de cet US Open en tant que Lucky loser.
 Juan Ignacio Chela et Juan Carlos Ferrero déclarent également forfait, ils ont été respectivement remplacés par le Belge Olivier Rochus et le Roumain Adrian Ungur.
 Le Suisse Roger Federer est assuré de conserver sa place de numéro un mondial quel que soit le résultat du tournoi.

Pendant le tournoi 

 Pour la première fois en Grand Chelem depuis le début de l'ère Open, 4 joueurs bénéficiant d'une wild card atteignent le  : Lleyton Hewitt, James Blake, Jack Sock et Steve Johnson. De son côté, , lui aussi wild card et classé seulement à la 1098 place mondiale, passe un tour en battant Jerzy Janowicz,  mondial.
 Matchs gagnés après avoir sauvé au moins une balle de match :
 Paul-Henri Mathieu sauve contre Igor Andreev (2 ) sur son service.
 Gilles Müller sauve contre Mikhail Youzhny (2 ) sur son service.
 Matchs gagnés après avoir été mené de 2 sets :
 Paul-Henri Mathieu contre Igor Andreev (, 2-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-1, 3 h 48)
 Philipp Petzschner contre Nicolas Mahut (, 1-6, 4-6, 6-4, 7-5, 7-6, 3 h 34)
 Marin Čilić contre Marinko Matosevic (, 5-7, 2-6, 6-4, 6-2, 6-4, 3 h 59)
 Janko Tipsarević contre Guillaume Rufin (, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-2, 3 h 41)
 Ernests Gulbis contre Tommy Haas (, 3-6, 4-6, 6-4, 7-5, 6-3, 3 h 47)
 Gilles Müller contre Mikhail Youzhny (, 2-6, 3-6, 7-5, 7-6, 7-6, 4 h 27)
 Fabio Fognini contre Édouard Roger-Vasselin (, 3-6, 5-7, 6-4, 6-4, 7-5, 3 h 36)
 Guillermo García-López contre Juan Mónaco (, 3-6, 1-6, 6-4, 7-6, 7-6, 4 h 36)
 Alexandr Dolgopolov contre Jesse Levine (, 3-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-2, 2 h 53)
 Mardy Fish contre Nikolay Davydenko (, 4-6, 6-7, 6-2, 6-1, 6-2, 3 h 30)
 Abandons :
 Mikhail Kukushkin, .
 Florian Mayer, .
 Stanislas Wawrinka, 1/8 de finale.
 Forfait :
 Mardy Fish, 1/8 de finale.
 Andy Roddick annonce qu'il prend sa retraite après le tournoi. Il joue ainsi son dernier match en 1/8 de finale contre Juan Martín del Potro. C'est à l'US Open qu'il avait remporté son unique titre en Grand Chelem en 2003.

 John Isner et Philipp Kohlschreiber ont fini leur match à  (heure locale), ce qui en fait le . Il s'agissait du seul match joué en 5 sets lors du  de cette édition.
 Martin Kližan,  mondial, est le seul joueur non tête de série à atteindre les 1/8 de finale.
 Roger Federer,  mondial, est éliminé dès les quarts de finale par Tomáš Berdych après 8 demi-finales consécutives à l'US Open, c'est-à-dire depuis 2004. C'est la seconde fois que le Tchèque bat le Suisse en quart de finale d'un Grand Chelem après Wimbledon 2010.
 Pour la première fois depuis Roland-Garros 2004, ni Roger Federer (éliminé en quarts de finale), ni Rafael Nadal (forfait) ne sont dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.
 Andy Murray et Novak Djokovic réalisent un échange de 54 coups de raquette dans le  du  de la finale.
 Après 4 échecs en finale de Grand Chelem, Andy Murray, déjà finaliste à l'US Open en 2008, remporte son premier titre du Grand Chelem au terme d'un match de près de 5 heures remporté sur le score de 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2 face au tenant du titre Novak Djokovic. C'est le premier Britannique à remporter un titre majeur depuis Fred Perry en 1936.
 Avec une durée de , la finale est à une minute d'égaliser le record de la finale la plus longue de l'histoire de l'US Open : lors de l'édition 1988, Mats Wilander avait battu Ivan Lendl en .

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Protected rankings (classements protégés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2012
Tennis aux États-Unis en 2012
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2012
Tennis en septembre 2012
Sport aux États-Unis en août 2012
Sport aux États-Unis en septembre 2012